Аристиас (; также Аристий) — греческое имя и фамилия происхождения. Известные носители:

 Аристий — древнегреческий поэт.
 Аристиас, Константинос Кириакос (1800—1880) — первый греческий и румынский профессиональный актёр, основатель румынского национального театра, румынский переводчик и писатель.